La ville d'Arles a été assiégée à de nombreuses reprises au cours de son histoire, notamment :

 les deux sièges d'Arles de 410 et 411, le premier face à Gerontius et le second devant Constance, le général de l'empereur Honorius et futur Auguste sous le nom de Constance III ;
 le siège d'Arles de 425/426 par les troupes wisigothes de Théodoric I ;
 le siège d'Arles de 457/458 par les troupes wisigothes de Théodoric II ;
 le siège d'Arles de 507/508 par les troupes franques et burgondes ;
 le siège d'Arles de 534 par Thibert, fils de Thierry  roi d'Austrasie ;
 les sièges d'Arles de la période 566-570, lors d'un conflit entre les rois Gontran et Sigebert ;
 le siège d'Arles de 1240 par Raymond VII de Toulouse ;
 le siège d'Arles de 1251 par Charles  d'Anjou, comte de Provence et son frère Alphonse de Poitiers ;
 le siège d'Arles de 1368 par Bertrand Du Guesclin sur ordre de Louis  d'Anjou ;
 le siège d'Arles et de Marseille en 1536 par Charles Quint.

Arles
Histoire d'Arles